British Hovercraft Corporation é uma corporação criada em 1966 com a intenção de fabricar hovercrafts comerciais.

Veículos
SR.N2
SR.N3
SR.N4
SR.N5
SR.N6

Outros:
British Hovercraft Corporation BH.7 (Wellington class)
British Hovercraft Corporation AP1-88

References

Ligações externas

 Hovercraft of Saunders-Roe, Westlands, and British Hovercraft Corporation

Empresas